Класирането по медали от Летните младежки олимпийски игри 2010 в Сингапур показва броя на победите на националните олимпийски комитети по време на олимпийските състезания.

Юка Сато, състезател по триатлон, е първата носителка на златен медал от летни младежки олимпийски игри.

Боливия, Босна и Херцеговина, Гватемала, Екваториална Гвинея, Йордания, Камбоджа, Кипър, Науру и Туркменистан печелят първите си медали на Олимпийски игри, а Виетнам и Американски Вирджински острови първите си златни медали.

Спортистите от Кувейт се състезават под флага на Международния олимпийски комитет, защото страната е изхвърлена през януари 2010 година от МОК.

Класиране

Българските медали 
Боянка Костова и Георги Шиков печелят златни медали във вдигането на тежести, а Георги Цонов печели бронзовото отличие в тройния скок.

Източници 

Летни младежки олимпийски игри 2010